Клінт Менселл  (Clinton Darryl «Clint» Mansell, *7 січня 1963) — англійський музикант і композитор, відомий як автор саундтреків для багатьох фільмів. 
 Найджел Менселл (* 8 серпня 1953) — британський автогонщик, чемпіон світу